Вознесе́ние Госпо́дне, часто просто Вознесе́ние (; ) — событие новозаветной истории, восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, а также установленный в память этого события и обещания о Его втором пришествии переходящий христианский праздник, полное название: Вознесе́ние Го́спода Бо́га и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́ (), который отмечается в 40-й день по Пасхе и всегда приходится на четверг. Как изъясняет Афанасий Великий, Вознесение Спасителя означает обо́жение Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока.

Новозаветная история 
Согласно книге Деяний святых апостолов (), Иисус после Своего Воскресения явил Себя апостолам, «в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием», а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав: «вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». После этого 

О Вознесении Господнем кратко рассказано и в заключительных главах двух Евангелий: от Марка () и от Луки ().

Предсказание о предстоящем Вознесении было дано Иисусом Христом своим ученикам задолго до своей крестной смерти ().

История праздника 
До конца IV века праздники Вознесения Господня и Пятидесятницы не разделялись и отмечались на 50-й день после Пасхи.

Во второй половине IV — начале V века указания на отдельное празднование Вознесения Господня встречаются у святителей Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Хроматия Аквилейского. О праздновании 40-го дня после Пасхи как Вознесения Господня сообщается в «Апостольских постановлениях» (около 380 года).

К V веку практика празднования Вознесения Господня на 40-ой день после Пасхи утвердилась на востоке и западе окончательно.

Богослужебное почитание

В православии 
В богослужении праздник в честь Вознесения Господня входит в число Двунадесятых праздников. Богослужение совершается по Цветной Триоди. Накануне четверга, в среду вечером, служится всенощное бдение, на вечерни которого поются стихиры, посвящённые этому событию, здесь же читаются три паремии, по мнению Православной церкви, в которых содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Иисуса Христа: (). (), (). На утрени читается Евангелие от Марка, 71 зачало (). Каноны праздника написаны Иоанном Дамаскином и Иосифом Песнопевцем. Кондак и икос принадлежат Роману Сладкопевцу. На литургии поются праздничные антифоны, читается Апостол первое зачало () и Евангелие от Луки, 114 зачало ().

Иконография 
Иконография Вознесения едина: двенадцать апостолов с Богородицей в центре, допускаются вариации лишь в количестве ангелов. На некоторых иконах можно заметить такую деталь — на Елеонской горе, откуда Иисус Христос вознёсся на небеса, изображён след от Его ноги. Паломникам в Иерусалиме показывают такой отпечаток в часовне Вознесения, утверждая, что он есть след Христа на камне.

В славянских традициях 

В славянской народной традиции считалось что с этого дня начинается полный расцвет весны, как бы её окончание и переход к лету.

Под вечер разжигали большой костёр — символ наступления пролетья и расцвета природы. С этого дня «пошёл колос на ниву» — озимая рожь выпускает колос. Водили «колосок» или хороводы, первые «кумления» на зелёных святках.

См. также 
 Вознесение
 Вознесение Девы Марии
 Успение Богородицы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Иконы Вознесения Господня на сайте «Православие и мир».
 Вознесение и Духов день в русской живописи и поэзии. Сайт «Россия и Христианский Восток»

Христианские праздники
Двунадесятые праздники
Переходящие праздники в христианстве
Весенние праздники
Житие Иисуса Христа
Деяния святых апостолов